Inteligencia generalmente se refiere a la capacidad de generar información nueva, combinando la que se recibe del exterior con aquella de la que se dispone en la memoria. Asimismo, en informática, puede referirse a:
 La inteligencia artificial, ciencia que intenta la creación de programas para máquinas, que imiten comportamientos inteligentes.
También, en espionaje, puede hacer referencia a:
 La inteligencia humana, información de inteligencia recogida y proporcionada por fuentes humanas.
 La inteligencia militar, tarea de recoger información acerca del enemigo actual o potencial.
 La inteligencia policial, obtención de información que ayude al Estado combatir al crimen.
 La inteligencia criminal, obtención de información sobre delincuentes y criminales para proteger los intereses del gobierno (rama de la inteligencia policial), o para proteger a las fuerzas militares.
 La inteligencia política, obtención de información por parte de Estados u organizaciones dedicados a la política.
 El servicio de inteligencia, entidad cuyo propósito es obtener información que contribuya a salvaguardar los intereses del Estado, su integridad y su seguridad territorial.
Además, en medicina, puede referirse a:
 La inteligencia sanitaria, selección y presentación de información a los agentes profesionales clave, en forma tal que lleve a acciones que modifiquen, en el sentido deseado, la salud de los pacientes y de las poblaciones.
Asimismo, en psicología, puede hacer referencia a:
 La teoría de las inteligencias múltiples, modelo de concepción de la mente propuesto en 1983 por Howard Gardner, profesor de la Universidad de Harvard.
 La inteligencia corporal cinestésica, capacidad de utilizar el propio cuerpo.
 La inteligencia espacial, capacidad para formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones.
 La inteligencia intrapersonal, capacidad de entenderse a sí mismo.
 La inteligencia interpersonal, capacidad de entender a los demás.
 La inteligencia lingüística, capacidad de usar las palabras de manera efectiva.
 La inteligencia lógico-matemática, capacidad para resolver problemas de lógica y matemáticas.
 La inteligencia musical, capacidad de expresarse mediante formas musicales.
 La inteligencia naturalista, capacidad para observar y estudiar la naturaleza.
 Otras teorías en psicología:
 La inteligencia emocional, conjunto específico de aptitudes que se relacionan con la inteligencia interpersonal.
 La inteligencia colectiva, forma de inteligencia que surge de la colaboración y concurso de muchos individuos.
 La teoría triárquica de la inteligencia, inteligencias componencial-analítica, experiencial-creativa y práctica-contextual.
Además, en otros contextos, puede referirse a:
 La inteligencia empresarial (o inteligencia de negocios), conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en una organización o empresa.
 La inteligencia fracasada. Teoría y práctica de la estupidez, ensayo del filósofo José Antonio Marina.
 A.I. Inteligencia artificial, película de 2001 dirigida por Steven Spielberg.
 El Servicio de Inteligencia Militar, organización que operaba en los últimos años de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Enlaces externos 

 El Diccionario de la Lengua Española tiene una definición para inteligencia.